Lagarrigue kan syfta på:

 Lagarrigue, Lot-et-Garonne – en kommun i departementet Lot-et-Garonne i regionen Aquitaine i sydvästra Frankrike
 Lagarrigue, Tarn – en kommun i departementet Tarn i regionen Occitanien i södra Frankrike
 Puerto Marinero Lagarrigue – en vik i Antarktis